Левкип (, Leukippos, Leucippos, Leucippus, = „с бялия кон“), женска форма Левкипа (Λευκίππη / Leukíppe) може да се отнася за:

 Левкип, древногръцки философ (5 век пр.н.е.)

В гръцката митология:
 Левкип, цар на Месения, баща на Левкипидите
 Левкип (син на Еномай), син на Еномай, влюбен в Дафна
 Левкип (син на Туримах), цар на Сикион
 Левкип (син на Херакъл) и на Еврителе, дъщерята на Теспий
 Левкип (Магнезия), основател на Магнезия на Меандър
 Левкип (син на Макарей), син на цар Макарей от Лесбос, изпратен на Родос
 Левкип (син на Наксос), от Наксос, цар на Карите
 Левкип (син на Еврипил), син на царя на Кирена и на Стеропе (дъщеря на Хелий), брат на Ликаон
 Левкип (Метапонт), основател на Метапонтум
 Левкип (съпруг на Грая) в Беотия
 Левкип (син на Лампрос) и на Галатея (дъщеря на Еврит), роден като момиче, след това преобразуван на момче от Крит
 Левкип (Ликия), син на Ксантий от Ликия
 Левкип (син на Поликрит)
 Левкип, допълнително име на Хелий
 Leucippus, птица, вид колибри
 Левкип (кратер), кратер на Луната

Градове:
 Левктрон, древен град в Лакония

Вижте също 
 Левкипа